Francisco do Rego Barros (Salinas), capitão e fidalgo da Corte (Olinda/PE, 1593/1681?)
 Francisco do Rego Barros (coronel de milícias), coronel de milícias e pai do conde da Boa Vista e do barão de Ipojuca
 Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista (Cabo de Santo Agostinho/PE, 1802 - Recife/PE, 1870)
 Francisco do Rego Barros Barreto (1828 - 1918), senador do Império
 Francisco do Rego Barros Lacerda, prefeito do Recife (- 1891)
 Otávio Rêgo Barros - militar, porta-voz da presidência da República no governo de Jair Bolsonaro
 Sebastião do Rego Barros -  militar e político, presidente da província do Pará de 1853 a 1855
 Sebastião do Rêgo Barros Netto - diplomata brasileiro, embaixador na extinta União Soviética de 1990 a 1994

Desambiguação